Municipio de Bronson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bronson (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Bronson (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.